Буји може да се односи на:

 Буји (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Буји (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Буји ан Гатине, насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Буји (народ)